Euhyponomeuta är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Sergiusz Toll 1941. Euhyponomeuta ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spinnmalar
Euhyponomeuta